Limu peut désigner :
 Limu, un village d'Estonie ;
 Limu, un ancien awraja de la province du Kaffa, en Éthiopie ;
 Limu, un woreda d'Éthiopie ;
 Limu, le Dieu de la création dans la mythologie tongienne ;
 le limu o Pele, un type de roche volcanique ;
 Limu, une île des Tonga (sous-groupe de Ha'apai).

Homophones :
 Limoux, commune française située dans le département] de l'Aude en Languedoc-Roussillon ;
 Limoux, ancienne commune française située dans le département de l'Aveyron en Midi-Pyrénées.